Арон Александрович Сольц (, Солечники, Виленский уезд, Виленская губерния — 30 апреля 1945, Москва) — российский революционер, писатель и журналист, юрист, политик, старый большевик (был известен как «совесть партии»), член ЦКК РКП(б), председатель юридической коллегии Верховного Суда.

Биография 
Родился в многодетной семье купеческого первой гильдии сына, потомственного почётного гражданина Александра Мееровича Сольца (1842—?), уроженца Воронова (Лидский уезд), и Леи Вульфовны Сольц (1843—?), родом из Лиды (девичья фамилия матери была также Сольц — родители приходились друг другу троюродными братом и сестрой), переехавших в Солечники из Вильны за год до его рождения и не позднее 1876 года вернувшихся в Вильну. Дед, Меер Аронович Сольц (1828—?), был причислен к виленским купцам первой гильдии в 1864 году и получил потомственное почётное гражданство в 1866 году.

Окончил Первую Виленскую гимназию, во время учёбы был дружен с Василием Качаловым, их дружеские отношения сохранялись и в дальнейшем, под влиянием товарища Качалов быстро (но ненадолго) становился большевиком.

Учился на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил). Член РСДРП с 1898 года, участник революции 1905—1907 годов. В 1903 году был с Анной Зевиной арестован в Екатеринославе за организацию подпольной типографии, осуждён на 6 лет, но освобождён досрочно в 1905 году.

В 1907 году вместе с сестрой Эсфирью отправлен под надзор полиции в Тюмень. Организовал там выпуск первой нелегальной газеты «Тюменский рабочий». Через 5 месяцев газета была закрыта жандармами, Сольца отправили в ссылку в Туринск. По окончании ссылки вновь пытался обосноваться в Тюмени, чему воспрепятствовали жандармы.

В 1912 году оказался в очередной ссылке в Нарыме, которую отбывал вместе со Сталиным.

В 1917 году член Московского комитета РСДРП(б), а также редакций газет «Социал-демократ» и «Правда». В 1918 году — противник заключения мира с Германией, «левый коммунист». С 1920 года член ЦКК РКП(б), в 1923—1934 годах член Президиума ЦКК. Курировал строительство заключёнными Беломорско-Балтийского канала. Заведовал распределением продовольствия в дни голода. Когда рабочие, доведённые до отчаяния ничтожными пайками, пришли проверить его припасы, они нашли в доме две мороженые картофелины.

С 1921 года член Верховного суда РСФСР и заведующий юридическим отделом Рабкрина, с 1923 года — Верховного суда СССР.

С 1935 года — заместитель генерального прокурора А. Я. Вышинского, затем председатель юридической коллегии Верховного Суда. В годы Большого террора был одним из немногих, кто открыто стал уличать власти в фальсификации уголовных дел. В октябре 1937 года в выступлении на конференции свердловского партактива потребовал создать специальную комиссию для расследования деятельности своего начальника Вышинского. По словам Юрия Трифонова, в ответ на арест его отца Валентина Трифонова Сольц заявил Вышинскому: «Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!».

В феврале 1938 года отстранён от работы в прокуратуре и принудительно помещён в психиатрическую клинику (Сольц пытался добиться приёма у Сталина, но ему отказали). Находился в психиатрической клинике на принудительном лечении, затем работал архивариусом в Музее народов СССР.

Письмо А. Сольца В. Ульриху:

Председателю Верховного Военного Суда

т. Ульриху
 
Заявление
 
Было время, когда я работал с Вами в Комиссии по амнистиям ЦИК СССР, и работа была довольно согласная, мы как будто одинаково оценивали дела и людей. Считаю поэтому возможным сейчас обратиться к Вам.

21 апреля 1939 года была осуждена Военной Коллегией Верховного Суда моя племянница Анна Григорьевна Зеленская, разошедшаяся с Зеленским лет 10 тому назад и проживавшая до тех пор у меня на квартире, из которой она была взята в недобрые дни, когда дела сочинялись и обвинения составлялись под руководством Вышинского. Ее осудили на 9 лет с поражением на 5 лет, с конфискацией имущества, и она уже сослана на крайний Север в Норильск. А между тем она ни в чем не повинна. Обвинялась она по работе в НКПС по заготовке леса исключительно по оговору без каких-либо доказательств.

За последнее время в «Правде» часто стали появляться сообщения о судах над клеветниками, благодаря которым были невинно осуждены многие лица. Я полагаю, что вина клеветников не столь велика, если суд таков, что так охотно прислушивается к оговорам и по ним судит. Отвечать крепче гораздо должны судьи неправедные и прокуроры, которые допускают такие приговоры.

5-го июля 1939 года разразился статьей в «Правде» Председатель Верховного Суда СССР Голяков. В ней он разъясняет, что суд должен быть правильный и права подсудимого ограждены. На деле, признает он, это во многих случаях не соблюдается, чему он приводит много примеров. Их, к сожалению, гораздо больше, их многие тысячи, и поздно немного обращается Голяков с призывами улучшить работу суда.

Надо более решительными мерами воздействовать на господ судей. Наибольшую бесцеремонность с подсудимыми позволяют себе военные прокуроры и военные судьи. Я Зеленскую великолепно знаю, во время работы в НКПС она жила у меня. Она не могла совершить преступления, она в худшем случае могла только ошибиться.

Я прошу Вас затребовать дело и сказать свое слово.

Если Вы этого не сделаете, то по существу за это неправое дело будете нести ответственность и Вы.

Сентябрь 1939 г.

А. Сольц

В начале Великой Отечественной войны Сольц и его дети вместе с группой старых большевиков были эвакуированы в Среднюю Азию. А. А. Сольц вместе с приёмным сыном Женей жил на территории дома отдыха «Медсантруд» в Ташкенте одновременно с семьёй писателя Юрия Трифонова (с которой состоял в дальнем родстве). Т. В. Трифонова в воспоминаниях замечает, что он уже был тяжело болен и многих не узнавал. В начале марта 1943 года вместе с Трифоновыми возвратился в Москву.

Согласно воспоминаниям А. И. Микояна, Сольц скончался в психиатрической лечебнице в 1945 году:

Только в 1961 г. я узнал истину о его судьбе. О ней рассказала Шатуновская, работавшая в КПК. Сольц на Хамовнической партийной конференции выступил с разоблачением Вышинского, говорил, что тот фабрикует дела, что вредительства в партии нет. Причём в своём выступлении Сольц о Сталине и ЦК не говорил. Конференция встретила его выступление в штыки, его обвинили в клеветничестве и прочем. После этого его под предлогом сумасшествия увезли в тюрьму, куда помещались такие «сумасшедшие» и где люди скоро действительно сходили с ума или умирали. Против Сольца решили не искать обвинения — вот его как сумасшедшего и изолировали: конечно это было сделано с ведома Сталина. Там он и умер в 1945 г..

После смерти Сольца ни одна газета не поместила некролог. Урна с прахом А. А. Сольца помещена в колумбарий № 5 в здании бывшего крематория на Новом Донском кладбище в Москве.

Семья 
 Сестра — Эсфирь Александровна Сольц (1869—?), член РСДРП(б) с 1903 года, подвергалась арестам и ссылке.
 Племянник — Исаак Григорьевич Сольц (1892—1940), ответственный секретарь ЦК КП(б) Туркестана (1921), заместитель начальника Главного управления по делам литературы и издательств при Народном комиссариате просвещения РСФСР (1931—1934), заместитель ответственного руководителя ТАСС при СНК СССР (1934—1936). Племянница — Анна Григорьевна Сольц — была замужем за председателем Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б) И. А. Зеленским.
 Двоюродный брат — Арон Павлович Лурия, социал-демократ, журналист и литератор.
 Сыном его двоюродной сестры был комбриг П. Г. Щедровицкий.

Труды 
 Сольц А. Н. Ленин. К пятидесятилетнему юбилею. — Пенза: Пенз. отделение Центропечати, 1920. — 22 с.
 Сольц А. А. Доклад контрольной комиссии на XI съезде РКП(б), 8 марта 1921.
 Сольц А. А. О партийной этике. — М., 1925 (Статьи «О партэтике», «О партийной этике»).
 Сольц А., Файнблит С. Революционная законность и наша карательная политика. — М.: «Московский рабочий», 1925. — 126 с.
 Сольц А. А. Для чего партии нужна самокритика? — М., 1933.
 Сольц А. А. Партия в борьбе с «рабочей оппозицией» // За большевистское изучение истории партии (сб. ст.). Вып. 2. — М., 1935.

Образ в популярной культуре 
 Сольц является персонажем в романе Рыбакова А. Н. «Дети Арбата».
 Под именем Давида Шварца выведен в романе Ю. В. Трифонова «Исчезновение».

Киновоплощения 
 Сергей Колтаков — «Дети Арбата», 2004

Примечания

Литература 
 
 Ратьковский И. С. А. А. Сольц и Ф. Э. Дзержинский: история взаимоотношений // Евреи Европы и Ближнего Востока: История, социология, культура. Материалы Международной научной конференции. Сер. «История и этнография»-2014. — СПб., 2015. — С. 273—278.
 Ратьковский И. С. Арон Александрович Сольц — судьба революционера и советского государственного деятеля (1973—1945) // Научный диалог. — 2020. — № 7. — С. 405—416.
 
 «Борец за чистоту партии». Воспоминания внучки Зеленской Е. И. // «Коммунист» (Серпухов). — 1987. — № 47 (16174). — С. 3.

Ссылки 
 Арон Сольц — совесть партии

Выпускники Виленской 1-й гимназии
Персоналии:Тюмень
Большевики
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты VIII конференции РКП(б)
Делегаты IX конференции РКП(б)
Делегаты X конференции РКП(б)
Делегаты XI конференции РКП(б)
Делегаты XII конференции РКП(б)
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Делегаты XVI конференции ВКП(б)
Делегаты XVII конференции ВКП(б)
Коммунисты Литвы
Левые коммунисты
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Использование психиатрии в политических целях:Персоналии
Юристы СССР
Сосланные в Туруханский край
Похороненные на Донском кладбище